STO je kratica za enega izmed naslednjih pomenov:

 Svobodno tržaško ozemlje
 Svetovna trgovinska organizacija
 Slovenska turistična organizacija
 Stroji in tehnološka oprema d.o.o., podjetje iz  Raven na Koroškem
 Service du travail obligatoire, obvezna delavska služba v času Vichyjske Francije